Perfume: Complete Best é a primeira coletânea do grupo japonês Perfume.

A coletânea foi lançada no Japão em 2 de Agosto de 2006 em sua edição limitada(CD + DVD) e em 14 de Fevereiro de 2007 sua edição regular(CD + DVD) começou a ser vendida. A coletânea possui CD possui com 12 faixas e o DVD 4 videoclipes: Edição limitada (Monochrome Effect-Bônus); Edição regular (Vitamin Drop-Bônus).

Faixas

CD

DVD 

Edição Regular

Edição Limitada

Álbuns de 2006
Álbuns de Perfume